Ketchum kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ketchum (Idaho)
Ketchum (Oklahoma)
Lake Ketchum